

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Збірки

Сингли

Промо-сингли

Відеоальбоми

Музичні відео

Примітки 

Korn
Дискографії американських виконавців